Louis-Etienne Journoud (1828-1897), architecte français ;
 Claude Royet-Journoud (1941-), poète français ;
 Marinette Aristow-Journoud (?-?), éducatrice et conseillère technique et pédagogique française ;
 Patrick Journoud (1964-2015), athlète français, spécialiste du lancer de disque ;
 Pierre Journoud (1973-) ;
 Paul Journoud (1821-1882), joueur d'échecs.